MKR, Mkr eller mkr kan syfta på: 

 MKR – arrangerar tävlingar i gokart eller karting, se Mellansvenska kartracingserien
 Mkr – miljoner svenska kronor, se svensk krona